Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Tondos – polska historyk sztuki
 Stanisław Tondos – polski malarz pejzażysta